Туризм в Бразилии является растущим и одним из ключевых секторов экономики Бразилии. В 2010 году страну посетили более 5 млн человек, что выводит страну на второе место по количеству туристов в Южной Америке и на третье место в Латинской Америке после Мексики и Аргентины. Доход от международного туризма, который в 2010 году достиг $5,9 млрд, показывает выход страны из экономического кризиса 2008—2009 годов. В 2011 году доход от туризма составил $6,7 млрд при 5,4 млн туристов.

Бразилия предлагает для туристов достаточно разнообразные варианты отдыха: экологический туризм, который является одним из наиболее популярных, курорты, приключенческий туризм, а также исторический и культурный туризмы. Наиболее популярными направлениями являются дождевые леса Амазонии, пляжи и дюны в регионе Северо-восточном регионе, впадина Пантанал, пляжи Рио-де-Жанейро и Санта-Катарины, культурная и исторический туризм в Минас-Жерайсе и деловой туризм в Сан-Паулу.

Международный туризм 

По данным Всемирной туристской организации (ВТО) международный туризм в Бразилии начал быстро расти с 2000 года, в частности в 2004 и 2005 годах. Однако в 2006 году произошло замедление роста туристических поездок, а в 2007 и 2008 годах было почти полное отсутствия роста. Несмотря на это падение, доходы от международного туризма продолжает расти, с $3,8 млрд в 2005 году до $4,9 млрд в 2007. Эта положительная тенденция является результатом сильной девальвации американского доллара по отношению к бразильскому реалу, который начался в 2004 году. Но эта тенденция изменилась в 2009 году, когда количество посетителей и доходы упали в результате экономического кризиса 2008—2009 годов. К 2010 году индустрия восстановилась, количество туристов достигло уровня 2006 года (5,1 млн), а доход составил $5,9 млрд. В 2011 году был поставлен рекорд — 5,4 млн посетителей и более $6,7 млрд прибыли.

Несмотря на продолжающиеся растущие доходы от туризма, число бразильских туристов, путешествующих за границей, неуклонно растет начиная с 2003 года. Расходы на туризм за рубежом вырос с $5,7 млрд в 2006 году до $8,2 млрд в 2007 году (расходы выросли на 42,45 %). Эта тенденция вызвана бразильцами, воспользовавшимися Реалом во время своих путешествий, который приводит к относительно дешевым расходам за рубежом. В 2006 году 3,9 % населения страны осуществило путешествия за границу.

В 2005 году доходы от туризма составили 3,2 % прибыли страны от экспорта товаров и услуг, а также представили 7 % от рабочих мест в бразильской экономике. В 2006 году прямая занятость в этом секторе достигла 1,8 млн человек. Внутренний туризм является одним из основных сегментов рынка для промышленности, в 2005 году 51 млн бразильцев путешествовали по всей стране, а доходы от них достигли $21,8 млрд, что в 5,6 раза больше, чем от иностранных туристов.

В 2005 году наиболее посещаемыми городами Бразилии стали Рио-де-Жанейро, Фос-ду-Игуасу, Сан-Паулу, Флорианополис и Сальвадор. Самыми популярными направлениями для деловых поездок были Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Порту-Алегри.

Больше всего посещают Бразилию туристы из Аргентины (20.2 %), США (12.4 %) и Италии (5.3 %). Список стран, туристы которых чаще всего посещают Бразилию за 2006—2008 годы:

Сравнение с другими странами Латинской Америки 
Ниже приведены сравнительная сводка ключевых показателей туризма Бразилии по сравнению со странами Латинской Америке. Показатели приведены в таблице ниже.

 Зеленый цветом отмечены самые высокие показатели, а желтым показатели Бразилии.

Туристские визы 

Туристические визы были отменены для жителей Андорры, Австрии, Аргентины, Багамских Островов, Барбадоса, Бельгии, Боливии, Болгарии, Чешской Республики, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Хорватии, Дании, Эквадора, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Греции, Гватемалы, Гайаны, Гонконга, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Макао, Малайзии, Монако, Намибии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Мальты, Панамы, Парагвая, Перу, Филиппин, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Словакии, Словении, Южной Африки, Южной Кореи, Испании, Суринама, Швеции, Швейцарии, Таиланда, Тринидада и Тобаго, Турции, Украины, Уругвая, Ватикана и Венесуэлы.

Туристические визы распространяются на преподавателей международных конференциях, на посещение родственников и/или друзей, на неоплачиваемые участия в спортивных или художественных соревнованиях или событиях (в данном случае приглашение от спонсора организации Бразилии не требуется) и на неоплачиваемые участия в научных семинарах.

Внутренний туризм 

Внутренний туризм является одним из основных сегментов туризма, в 2005 году 51 млн бразильцев путешествовали по всей стране, а доходы от них достигли $21,8 млрд. Самыми посещаемыми бразильцами районами стали Сан-Паулу (27,7 %), Минас-Жерайс (10,8 %), Рио-де-Жанейро (8,4 %), Баия (7,4 %) и Санта-Катарина (7,2 %).

Основными целями поездок стали посещение друзей и родственников (53,1 %), курорты (40,8 %) и культурный туризм (12,5 %).

См. также 
 Министерство туризма Бразилии

Примечания

Ссылки 

 Сайт о туризме в Бразилии